Кубок Шпенглера 1970 — 44-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 грудня по 31 грудня 1970 року.

Підсумкова таблиця та результати 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Ігор Григор'єв (СКА Ленінград) 10 (5+5)

Примітки

Посилання 
 hockeyarchives  
 «Кубок Шпенглера 1970»  
 «Кубок Шпенглера 1970»  

1970
1970 у хокеї з шайбою
1970 у швейцарському спорті